Chicago Women’s Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2021 z cyklu Chicago Women’s Open rozgrywany w dniach 22–28 sierpnia 2021 roku w Chicago na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 235 238 dolarów amerykańskich. Była to pierwsza edycja tego turnieju.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych
2021